A mikológia vagy gombatan (mycologia) a biológia egyik önálló tudományága, melynek kutatási területe a gombák (Fungi, Mycota) szervezetének felépítése, életműködései és rendszerezése. Korábban nem alkotott önálló tudományágat a biológián belül, hanem a növénytan (botanika) tudományába tartozott, mivel a gombákat sokáig a növények közé helyezték, s több, színanyagát vesztett moszatcsoportból vezették le. A molekuláris biológiai kutatások azonban megerősítették azt a korábbi sejtést, hogy a gombák nincsenek közelebbi rokonságban a zöld növényekkel (Viridiplantae). A legkorszerűbb rendszerek a gombákat inkább az állatok (Animalia) közelébe helyezik, s azokkal esetleg még össze is vonják egy nagyobb rendszertani körben Opisthokonta néven.

Opisthokonta az élővilágban

A mikológia tudománya 
 általános gombatan (fundamentális mikológia)
 gombaszervezettan (mikoanatómia vagy mikomorfológia)
 gombaélettan (mikofiziológia)
 gombakémia (mikokémia)
 rendszeres gombatan (szisztematikus mikológia)
 gombarendszertan (mikoszisztematika vagy mikotaxonómia)
 fejlődéstörténeti gombatan (evolúciós vagy filogenetikus mikológia)
 gombatörzsfejlődés-tan (mikofilogenetika)
 gombakörnyezettan (mikoökológia)
 gyakorlati gombatan (praktikus mikológia)
 gombatermesztéstan
 mikoparazitológia
 orvosi gombatan (medicinális mikológia)
 zuzmótan (lichenológia) – ez természetesen különálló tudományterületnek is tekinthető
 általános zuzmótan (fundamentális licheonológia)
 zuzmószervezettan (lichenoanatómia vagy lichenomorfológia)
 zuzmóélettan (lichenofiziológia)
 zuzmókémia (lichenokémia)
 rendszeres zuzmótan (szisztematikus lichenológia)
 zuzmórendszertan (lichenoszisztematika vagy lichenotaxonómia)
 fejlődéstörténeti zuzmótan (evolúciós vagy filogenetikus lichenológia)
 zuzmótörzsfejlődés-tan (lichenofilogenetika)
 zuzmókörnyezettan (lichenoökológia) 

Ez természetesen nem az egyetlen lehetséges felosztása a gombatannak, és lehetséges a tudományágak további felosztása.